Алекса́ндр Макси́мов:
 Максимов, Александр Анатольевич (род. 1974) — российский политический деятель. Заместитель губернатора Владимирской области.
 Максимов, Александр Васильевич (1929—2006) — Герой Социалистического Труда.
 Максимов, Александр Гаврилович (род. 1862) — библиограф, собиратель автографов деятелей культуры.
 Максимов, Александр Ефимович (1914—1984) — советский лётчик, генерал-майор, Герой Советского Союза.
 Максимов, Александр Михайлович (1901—1952) — советский военный деятель, генерал-лейтенант.
 Максимов, Александр Николаевич (1872—1941) — русский этнограф и публицист.
 Максимов, Александр Прокофьевич (1874—1937) — русский морской офицер, участник русско-японской войны.
 Максимов, Александр Яковлевич (1851—1896) — российский писатель.
 Максимов, Александр (род. 1982) — молдавский футболист.